Skarðsfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Skarðsfell (berg), Västfjordarna, 
 Skarðsfell (bergstopp), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar